Дуглас Футуйма (; род. ) — американский биолог. Доктор философии, почётный профессор Университета штата Нью-Йорк, член Национальной академии наук США (2006).

Биография 
Получил степень бакалавра в Корнеллском университете, а затем в Мичиганском университете получил степени магистра и Ph.D в области биологии.
В настоящее время является почетным профессором экологии и эволюции Университета штата Нью-Йорк.

Автор широко используемого учебника Evolutionary Biology and Science on Trial: The Case for Evolution, являющегося введением в эволюционно-креационные дебаты. Кроме того он автор учебника для студентов Evolution.

Является президентом Общества изучения эволюции () и Американского общества натуралистов (), а также редактором журналов Evolution и Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics.

Лауреат награды имени Сьюела Райта Американского общества натуралистов (1997),  (2012), а также программ Фулбрайта и Гуггенхайма.

Основные труды 

 Книги 
 Futuyma, D.J. 1979. Evolutionary Biology. 1st ed. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. ISBN 0-87893-199-6
 Futuyma, D.J. 1983. Science on Trial: the Case for Evolution. 1st ed. Pantheon Books, New York. ISBN 0-394-52371-7
 Futuyma, D.J. & M. Slatkin, eds. 1983. Coevolution. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. ISBN 0-87893-228-3
 Futuyma, D.J. 1986. Evolutionary Biology. 2nd ed. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. ISBN 0-87893-188-0
 Futuyma, D.J. 1995. Science on Trial: the Case for Evolution. 2nd ed. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. ISBN 0-87893-184-8
 Futuyma, D.J. 1998. Evolutionary Biology. 3rd ed. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. (dated 1998, published 1997) ISBN 0-87893-189-9
 Futuyma, D.J. 2005. Evolution. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. ISBN 0-87893-187-2
 Futuyma, D.J. 2009. Evolution. 2nd ed. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. ISBN 978-0-87893-223-8

 Статьи 
 1984: with S. J. Risch «Sexual orientation, sociobiology, and evolution» (Journal of Homosexuality, 9, 157—168)
 1987: «On the role of species in anagenesis» (Amer. Natur. 130: 465—473)
 1996: with C. Mitter. «Insect-plant interactions: The evolution of component communities» (Philosophical Transactions of the Royal Society London B 351:1361-1366)
 1995: «The uses of evolutionary biology» (Science 267: 41-42)
 1995: with M.C. Keese and D.J. Funk. «Genetic constraints on macroevolution: The evolution of host affiliation in the leaf beetle genus Ophraella» (Evolution 49:797-809)
 1992: with M. C. Keese. «Evolution and coevolution of plants and phytophagous arthropods» (in G.A. Rosenthal and M.R. Berenbaum (edd) Herbivores: Their Interactions with Secondary Plant Metabolites (2nd ed.) Academic Press, NY. pp 439–475)

Ссылки 
 
 Статья Дугласа Футуймы Hypotheses, Facts, and the Nature of Science

Члены Национальной академии наук США
Стипендиаты Фулбрайта
Биологи США
Эволюционисты
доктора философии по биологии
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Мичиганского университета